Guaraniense – abitanti di Guarani (Minas Gerais)
Guaraniense – abitanti di Guarani d'Oeste
Guaraniense – abitanti di Guarani das Missões
Guaraniense – abitanti di Guarani de Goiás